Marie Luisa Bourbonská (, * 17. ledna 1870 v Římě – 31. ledna 1899 v Sofii) byla princezna parmská a kněžna bulharská.

Život 
Marie Luisa Pia Tereza Anna Ferdinanda Františka Antonieta Markéta Josefa Karolína Blanka Lucie Apolónie Bourbonská ( Maria Louisa Pia Teresa Anna Ferdinanda Francesca Antonietta Margherita Giuseppa Carolina Bianca Lucia Apollonia di Borbone) byla dcera vévody Roberta I. Bourbonského z Parmy a jeho manželky Maria Pia della Grazia di Borbone, princezny neapolsko-sicilské. Marie Luisa byla nevlastní sestra rakouské císařovny a české královny Zity.

20. dubna 1893 se princezna Marie Luisa ve Villa Pianore u Lukky, v Itálii vdala za knížete a pozdějšího bulharského krále (cara) Ferdinanda I., syna prince Augusta Sasko-Kobursko-Gothajského a Klementiny Orleánské.

Kněžna Marie Luisa zemřela v Sofii 31. ledna 1899 ve svých 29 letech, jeden den po narození svého čtvrtého dítěte.

Potomci 
 Boris (30. ledna 1894 – 28. srpna 1943), budoucí bulharský car Boris III. ∞ 1930 italská princezna Jana Savojská (13. listopadu 1907 – 26. února 2000)
 Kyril (17. listopadu 1895 – 1. února 1945)
 Eudoxia Augusta (5. ledna 1898 – 4. října 1985)
 Naděžda Klementina (30. ledna 1899 – 15. února 1958) ∞ 1924 vévoda Albrecht Evžen Württemberský (1895–1954)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Johann Strauss: Opus 453. Hochzeitsreigen. Walzer. Ihrer Königlichen Hoheit princezna Marie Louise von Bourbon Parma, Fürstin von Bulgarien in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Pianoforte vierhändig. Gustav Lewy, Nr. II.625., 19 S. Lewy, Wien s.a. (Musikdruck).

Externí odkazy 
 
 † Die Fürstin von Bulgarien, In: Neue Freie Presse, Morgenblatt, Nr. 12373/1899, 1. Februar 1899, S. 6 f. (Online bei ANNO). Morgenblatt, Nr. 12373/1899, 6 f. 

Marie Luisa
Marie Louisa
Narození v roce 1870
Úmrtí v roce 1899
Ženy
Narození 17. ledna
Úmrtí 31. ledna
Narození v Římě
Sasko-kobursko-gothajské princezny